Исторические области Польши — регионы, которые были связаны с Польским государством, по тем или иным причинам, на протяжении его истории, или находятся в современной Польше, без включения их в её административное деление. 

Есть несколько исторических и культурных регионов, которые являются этнографическими областями. Их точные границы не могут быть определены, так как эти регионы не являются официальными политическими или административными единицами. Они разделяются по культуре, народным традициям, традиционным образам жизни, песням, сказкам и так далее. В какой-то степени, по мнению некоторых, эти регионы соответствуют зонам диалектов польского языка. Список не может быть однозначно определён.

Исторические регионы современной Польши

Исторические регионы, ранее входившие в состав Польского государства 
Ряд исторических областей, являвшихся частью Речи Посполитой или Второй Польской Республики, имевших значительное польское население или бывшими исторически связанными с Польшей:

Исторические районы Польши 
Данные районы полностью или частично входили в состав Польши в какой либо из периодов её истории, или входят сейчас. Исторически автохтонное население части из этих областей не польское, хотя часть народов и были со временем ассимилированы поляками.

Примечания 

Исторические области Польши